Il singolare femminile del torneo di tennis Irish Open 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Pat Pretorius 2-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Pat Pretorius (finale)
 Lesley Hunt (semifinali)
 Karen Krantzcke (semifinali)

 Brenda Kirk (quarti di finale)
 Ceci Martinez (quarti di finale)
 Geraldine Barniville (quarti di finale)
 Sue Minford (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Irish Open 1972